Скорнево — топоним в России:

 деревня Скорнево, Кимрский район Тверской области
 деревня Скорнево, Максатихинский район Тверской области
 деревня Скорнево, Ленинский район Тульской области